El término Misa hace referencia, principalmente, a un acto litúrgico de la Iglesia católica. Puede también referirse a los siguientes conceptos:
Elementos relacionados con ese acto:
El texto del rito romano: Ordinario de la Misa;
Su celebración en lengua latina: Misa latina;
Sus cantos particulares: Propios de la Misa;
Una celebración concreta: Misa de Gallo;
Una emulación pagana: Misa negra;
Un libro litúrgico: Leccionario de la misa;
Un ritual particular: Misa de Inauguración Papal;
Un ritual particular: Misa tridentina;
Por extensión, una forma de música sacra: Misa (música). 
Composiciones musicales que se acogen a la forma de la música sacra:
Misa de Notre Dame; 
Misa de Barcelona;
Misa de requiem;
Misa de Toulouse;
Misa de Tournai;
De Wolfgang Amadeus Mozart:
Gran misa en do menor;
Misa de la Coronación;
Misa de los gorriones, o Spatzenmesse; 
Misa de la Trinidad;
Missa Aulica, o Missa Solemnis;
Missa brevis n.º 3; 
Missa Brevis n.º 6; 
Missa brevis n.º 7; 
Missa Brevis n.º 9;
Misa criolla, de Ariel Ramírez;
Missa Solemnis, de Ludwig van Beethoven;
Misa de vísperas, de Sergéi Rajmáninov;
Misa en do mayor, de Ludwig van Beethoven; 
Misa en si menor, BWV 232, de Johann Sebastian Bach;